Тимбо ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Вали-ду-Итажаи. Входит в экономико-статистический  микрорегион Блуменау. Население составляло 33 462 человека на 2006 год. Занимает площадь 127,251 км². Плотность населения — 263,0 чел./км².

История 
Город основан 12 октября 1869 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 год составлял 486 788 051,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составлял 15 414,44 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составлял 0,843 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: умеренный.

Муниципалитеты штата Санта-Катарина